Pont Eiffel (Viana do Castelo)
 Pont Eiffel, un ancien pont à Bayonne